Binselberg bezeichnet
 Binselberg (Gerabronn), Weiler im Stadtteil Michelbach an der Heide von Gerabronn im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

 Binselberg (Burgbergwald) (bis ca. 455 m), Südwestsporn des westlichen Burgbergwaldes über Talheim, Stadt Vellberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Binselberg (Odenwald) (359 m), Berg am Nordrand des Odenwaldes über Raibach, Stadt Groß-Umstadt, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen; mit Windpark Binselberg, siehe dazu Groß-Umstadt#Energie

Siehe auch
 Binzelberg